Улан-Удэнская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Улан-Удэ:

 Улан-Удэнская ТЭЦ-1
 Улан-Удэнская ТЭЦ-2